Эли́ф Элма́с (; родился 24 сентября 1999 года в Скопье, Македония) — северомакедонский футболист турецкого происхождения, атакующий полузащитник клуба «Наполи» и сборной Северной Македонии.

Клубная карьера 
Элмас — воспитанник клуба «Работнички» из своего родного города. 4 октября 2015 года в матче против столичного «Металлурга» он дебютировал в чемпионате Македонии, в возрасте 16 лет. 10 апреля 2016 года в поединке против «Горизонта» Элиф забил свой первый гол за «Работнички». Летом 2017 года Элмас перешёл в турецкий «Фенербахче».
30 сентября в матче 2-го тура Лиги Европы с московским «Спартаком», забил гол на первой минуте матча. Однако Наполи уступил со счётом 2:3. В гостевом матче со «Спартаком» Элмас вновь отличился, и вновь команде не удалось победить - 1:2.

Международная карьера 
Главный тренер национальной команды Турции, Фатих Терим, узнав о происхождении Элмаса, решил в июле 2017 вызвать его в сборную, но Элиф выбрал право выступать за сборную своей родины. 
11 июня 2017 года в отборочном матче чемпионата мира 2018 против сборной Испании Элмас дебютировал за сборную Македонии в возрасте 17 лет. В том же году в составе молодёжной сборной Македонии принял участие в молодёжном чемпионате Европы в Польше. На турнире он сыграл в матчах против команд Испании, Сербии и Португалии.

Статистика

Сборная 

Итого: сыграно матчей: 44 / забито голов: 9; победы: 21, ничьи: 8, поражения: 15.

Достижения

Командные 
  «Работнички»
 Финалист Кубка Северной Македонии: 2015/16

  «Наполи»
 Обладатель Кубка Италии: 2019/20

Индивидуальные 
 Футболист года в Северной Македонии: 2019

Примечания

Ссылки 
 Профиль на sport.de

Футболисты Северной Македонии
Игроки сборной Северной Македонии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Северной Македонии по футболу
Игроки ФК «Работнички»
Игроки ФК «Фенербахче»
Игроки ФК «Наполи»